Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1994./95.

5. HNL – Slavonski Brod 
Klubovi s područja Brodsko-posavske županije.

Centar 

 Izvori: 
 NK Svačić Stari Slatinik

Istok 
Također pod nazivima 2. općinska liga Slavonski Brod i V. HNL – Slavonski Brod

 Izvori: 
 Slavonac i Stari Perkovci 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad

1. Zagrebačka liga 
Klubovi koji teritorijalno pripadaju Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Jug 

 Izvori: 
 Lomnički dnevnik 
 NK Maksimir

Sjever

ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 NK Josipdol 
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903 – 2003

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

1. ŽNL NS Međimurje 

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri 
 NK Nedelišće

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 Nogomet u ludbreškom kraju  
 Varaždinske vijesti 
 Varaždinske vijesti

Poveznice 
 1. HNL 1994./95.
 2. HNL 1994./95.
 3. HNL 1994./95.
 4. rang HNL-a 1994./95.
 6. rang HNL-a 1994./95.
 7. rang HNL-a 1994./95.
 Ostale lige 1994./95.
 Hrvatski nogometni kup 1994./95.

Izvori 
  

1994-95
 5